Козырёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Камчатский край 
 Козырёвское сельское поселение — входит в Усть-Камчатский район

Челябинская область
 Козырёвское сельское поселение — входит в Красноармейский район